ZDM steht für:
 Zeitschrift für deutsche Mundarten
 Zentralblatt für Didaktik der Mathematik
 Zentralverband Deutscher Milchwirtschaftler

Abkürzung